A-2 Hrvatska košarkaška liga 2001./02. je jedanaesto po redu drugorazredno muško klupsko košarkaško natjecanje u Hrvatskoj.

Natjecateljski sustav 

U sezoni 2001./02. 12 momčadi je igralo po dvokružnom natjecateljskom sustavu u jedinstvenoj skupini. Izravni plasman u 1. HKL 2002./03. ostvarile su dvije prvoplasirane momčadi, te pobjednik doigravanja između trećeplasirane momčadi A-2 lige i posljednje momčadi lige za ostanak 1. HKL 2001./02.

Ljestvica učinka

Doigravanje 

27. travnja 2002., Zagreb: KK Maksimir – KK Hermes Analitica   73:86

Izvori 
 dnevni list "Sportske novosti", 28. travnja 2002.

Poveznice 
 A-1 liga 2001./02.
 B-1 liga 2001./02.
 Kup Krešimira Ćosića 2001./02.

2001/02
m-2-A-2
2001-02